Velika Plana est un toponyme qui peut désigner :
en Croatie
Velika Plana, un village situé dans la municipalité de Gospić, Comitat de Lika-Senj ;
en Serbie
Velika Plana, une ville et une municipalité situées dans le district de Podunavlje ;
Velika Plana, un village situé dans la municipalité de Prokuplje, district de Toplica.